Erasmus Student Network – organizacja studencka
 Elektroniczny Numer Seryjny (ang. Electronic Serial Number) – 32-bitowy numer kontrolny używany do aktywacji telefonów komórkowych